Plusieurs navires de lUS Navy'' ont été nommés USS Pickerel''' :

 L' est un sous-marin de l'US Navy de classe F renommé  et lancé en 1912 ;
 L' est un sous-marin de l'US Navy de classe Porpoise lancé en 1936 ;
 L' est un sous-marin de l'US Navy de classe Tench lancé en 1944.

Pickerel